Ярун — літописний воєвода 1-ї половини — середини ХІІІ ст.
 Ярун — озеро і мікрорайон у Загребі